Axa kan syfta på:

Axa (tecknad serie) – en tecknad serie
AXA – ett av varumärke ägt av Lantmännen
Axa S.A. – ett franskt försäkrings- och investmentbolag.
AXA – IATA:s kod för en flygplats, se Anguilla Wallblake Airport